Vaterlandsunion kann mehrere Bedeutungen haben:

Tėvynės Sąjunga ist eine politische Partei in Litauen
Isamaaliit war eine politische Partei in Estland